

Pessoas
Janis Joplin
Scott Joplin

Localidades

Joplin (Missouri)
Joplin (Montana)

Desambiguações de sobrenomes